L'Eurolliga és una competició de bàsquet internacional entre clubs d'Europa. La temporada 2008-2009 s'inicià amb 24 equips. L'edició d'aquesta temporada començà el 22 d'octubre a Vitòria al País Basc, amb el partit entre el TAU Ceràmica i el Fenerbahçe Ülker. La Final Four 2009 es va celebrar entre els dies 1 i 3 de maig a Berlín a Alemanya. El campió va ser el Panathinaikos.

Fase regular 
A la primera fase els equips competidors s'han repartit en quatre grups, cadascun d'ells amb 6 equips. Cada equip jugarà contra els equips del seu grup un partit d'anada i un de tornada, jugant així 10 partits. Els top 4 de cada grup avançaran a la següent ronda.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Top 16 
En aquesta fase els equips competidors s'han repartit en quatre grups, cadascun d'ells amb 4 equips. Cada equip jugarà contra els equips del seu grup un partit d'anada i un de tornada, jugant així 6 partits. Els top 2 de cada grup avançaran a la següent ronda.

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Quarts de final

Final Four

Semifinals

Final

Quadre resum 

2008-2009
Competicions de bàsquet del 2008
Competicions de bàsquet del 2009